Тупой и ещё тупее:

 Тупой и ещё тупее — художественный фильм 1994 года.
 Тупой и ещё тупее 2 — художественный фильм 2014 года.
 Тупой и ещё тупее — мультипликационный фильм 1995 года.
 Тупой и ещё тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда — приквел 2003 года.

Тупой и ещё тупее